Александр Вадимович Снижко (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Металлург» (Запорожье)

Клубная карьера 
Воспитанник ДЮСШ «Кривбасc», где и начал свои первые шаги в футбольной карьере. В ДЮФЛУ выступал за «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Днепр». На протяжении 2013—2015 годов выступал в составе «Днепра» за команду дублеров, в составе которой стал победителем молодёжного чемпионата Украины. Но до основного состава команды так и не дошел, и летом 2015 года перешёл в криворожский «Горняк». 23 июня 2016 года получил статус свободного агента из-за снятия команды с турнира.

9 июля 2016 года подписал контракт с «Буковиной». В июне 2017 года по общему согласию сторон приостановил работу с черновицкой командой и присоединился к составу новосозданного «СК Днепр-1». Вместе с командой вышел в полуфинал Кубка Украины, где уступил киевскому «Динамо». В начале апреля 2019 года стал первым футболистом СК «Днепр-1», который достиг отметки в 50-матчей в рамках чемпионатов страны (Первая и Вторая лиги). В сезоне 2018/19 во второй раз с командой стал полуфиналистом национального Кубка и на этот раз поражение они потерпели от донецкого «Шахтёра».

Достижения 
 Полуфиналист Кубка Украины (2): 2017/18, 2018/19
 Победитель Первой лиги Украины: 2018/19
 Серебряный призёр Второй лиги Украины: 2017/18
 Победитель молодёжного чемпионата Украины: 2014/15

Статистика 
По состоянию на 9 января 2020 года

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Днепр-1»
Игроки ФК «Минай»
Игроки ФК «ЛНЗ»
Игроки ФК «АБ Аргир»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье